

Geografia 
 Lugano – città del Canton Ticino, Svizzera.
 Lugano – distretto del Canton Ticino, Svizzera.
 Lugano Centro – quartiere della città di Lugano.
 Lago di Lugano – lago prealpino ramificato lungo il confine italo-svizzero.
 Monte Lugano – monte della Groenlandia.
 Passo di San Lugano – valico italiano che collega Bolzano alla Val di Fiemme (Trento).
 Valli di Lugano – regione di montagna svizzera.
 Villa Lugano – quartiere di Buenos Aires, Argentina.

Istruzione 
 Facoltà di Teologia di Lugano – università della Chiesa cattolica con sede a Lugano.
 Liceo di Lugano – liceo nella città di Lugano.
 Università di Lugano – un nome dell'Università della Svizzera italiana.

Persone 
 San Lugano di Sabiona – vescovo cattolico italiano.
 Diego Lugano – calciatore uruguaiano.

Religione 
 Diocesi di Lugano – sede della Chiesa cattolica in Lugano.
 Duomo di Lugano – cattedrale cattolica di Lugano.

Sport 
 Associazione Lugano Basket Tigers – società di pallacanestro della città di Lugano.
 BSI Challenger Lugano –  torneo professionistico di tennis in Lugano.
 Football Club Lugano – società calcistica della città di Lugano
 Football Club Rapid Lugano – società calcistica della città di Lugano.
 Gran Premio di Lugano – corsa in linea di ciclismo su strada che si tiene a Lugano ogni anno nel mese di marzo.
 Hockey Club Lugano – club di hockey su ghiaccio della città di Lugano.
 Lugano Pro Futsal – squadra di futsal con sede a Lugano.
 Lugano Pallanuoto – club svizzero di pallanuoto con sede a Lugano.
 Pallavolo Lugano – club svizzero di pallavolo con sede a Lugano.

Trasporto 
 Stazione di Lugano – stazione ferroviaria della ferrovia del Gottardo a servizio di Lugano.
 Stazione di Lugano-Paradiso – fermata ferroviaria della ferrovia del Gottardo a servizio di Paradiso.
 Aeroporto di Lugano-Agno – aeroporto della città ticinese di Lugano.

Altro 
 1936 Lugano – asteroide della fascia principale.
 Addio a Lugano – canzone scritta da Pietro Gori (1895).
 Lugano addio – canzone scritta da Ivan Graziani (1977).